Салют-7 — советская орбитальная станция, созданная по гражданской программе «Долговременная орбитальная станция» (ДОС). Предназначалась для проведения научных, технологических, биологических и медицинских исследований в условиях невесомости. Вторая и последняя станция второго поколения, последняя станция серии «Салют».

Создавалась для продолжения работ, начатых на предыдущих станциях серии «Салют». Была модифицирована по сравнению со своей предшественницей, станцией «Салют-6», и рассчитывалась на более длительный период эксплуатации (до 5 лет). Передний стыковочный узел был усилен для приёма тяжёлых кораблей-модулей ТКС, увеличен объём внутреннего обитаемого пространства, улучшены бытовые условия для экипажа станции. Установлены дополнительные солнечные батареи. Для выходов в открытый космос применялись усовершенствованные скафандры «Орлан», которые были рассчитаны на 6,5 часа работы в открытом космосе.

Устройство 
Орбитальная станция «Салют-7» состояла из двух цилиндрических герметичных обитаемых отсеков — переходного (ПО) и рабочего (РО), соединённых между собой коническими переходами, негерметичного агрегатного отсека и герметичной промежуточной камеры. Рабочий отсек в средней части корпуса был предназначен для управления полётом, проведения экспериментов, выполнения физических упражнений, приёма пищи, сна и отдыха. Переходной отсек служил для перехода экипажа из транспортного корабля в орбитальную станцию, а также для проведения научных экспериментов. Из переходного отсека через специальный люк, закрываемый герметичной крышкой, был возможен выход космонавтов в открытый космос.

Длина станции — 14,4 метра. Максимальный диаметр — 4,15 метра. Внутренний полезный объём — 82,5 м³. Размах панелей солнечных батарей — 16,5 метров. Площадь панелей солнечных батарей — 60 м².

Эксплуатация 

Станция «Салют-7» была выведена на орбиту 19 апреля 1982 года ракетой-носителем «Протон».

За время эксплуатации на станции работали 6 основных экипажей и 5 экспедиций посещения. В состав экспедиций посещения входили первые космонавты Франции (Жан-Лу Кретьен) и Индии (Ракеш Шарма). Всего на станции работал 21 космонавт (три космонавта по два раза и один трижды).

К станции летали 11 пилотируемых кораблей «Союз Т», 12 автоматических грузовых кораблей «Прогресс» (11 под своими названиями, один под названием «Космос-1669») и 2 автоматических грузовых корабля («Космос-1443», «Космос-1686»), соизмеримые с самой станцией по массе и размерам, но использовавшихся как модули.

Продолжительность самых длительных экспедиций на станции «Салют-7»: 211 суток и 237 суток.

Из станции «Салют-7» было осуществлено 13 выходов в открытый космос общей продолжительностью 48 часов 33 минуты.

1982 год 

Полёт первой основной экспедиции, стартовавшей на КК «Союз Т-5», проходил в мае — декабре 1982 года. При выходе в открытый космос 30 июля 1982 года установлены и сняты образцы и проведены кинофотосъёмки. Установлен прибор «Исток» с резьбовыми соединениями, на котором Валентин Лебедев отработал действия с болтами и гайками в условиях открытого космоса. Из шлюзовой камеры станции выведены в космос мини-спутники «Искра-2» и «Искра-3», созданные студентами МАИ. Производилось фотографирование и многозональная съёмка различных областей поверхности Земли, астрономические исследования с помощью рентгеновского телескопа РТ-4М, гамма-телескопа «Елена», получено множество космических фотографий камерами «Пирамиг» и ПСН. С помощью аппаратуры «Корунд» выращивались кристаллы полупроводников. Проводились эксперименты по выращиванию растений, в частности, впервые прошла весь цикл развития резуховидка. Установлен рекорд продолжительности полёта космонавтов на то время (211 суток).

В ходе первой экспедиции посещения («Союз Т-6») в конце июня—начале июля 1982 года впервые на советском космическом корабле и орбитальной станции работал космонавт из Западной Европы (Франции): Жан-Лу Кретьен вместе с Владимиром Джанибековым, Александром Иванченковым и экипажем первой основной экспедиции проводили биологические, технологические и астрофизические научные эксперименты, несколько сотен килограммов оборудования для которых прибыло на корабле «Прогресс-13».

В августе 1982 года в ходе второй экспедиции посещения («Союз Т-7») на станции работала советская женщина-космонавт (вторая в мире) — Светлана Савицкая.

10 декабря «Союз Т-7» был отстыкован, экипаж вернулся на Землю, а станция продолжила полёт в автоматическом режиме.

1983 год 
10 марта 1983 года со станцией состыковался автоматический транспортный корабль снабжения ТКС-3 «Космос-1443», сравнимый с ней по массе и габаритам. Он имел на борту 2,7 тонны грузов и 3,8 тонны топлива, а также собственные солнечные батареи мощностью около 3 кВт. ТКС взял управление орбитальным комплексом на себя.

В апреле к станции был направлен «Союз Т-8» (экипаж Титов, Стрекалов, Серебров), но стыковка не состоялась.

28 июня 1983 года со станцией успешно состыковался «Союз Т-9» (экипаж Ляхов, Александров). Образовавшийся комплекс «Союз Т-9» — «Салют-7» — «Космос-1443» имел массу 47 тонн и длину почти 35 метров, а его полезный объём был почти вдвое больше, чем в предыдущих полётах. 30 июня космонавты приступили к разгрузке ТКС.

ТКС имел усовершенствованную систему управления и мог несколько суток автоматически поддерживать стабилизированный полёт комплекса, что давало космонавтам возможность заниматься научными экспериментами, не прибегая к ручному управлению. С помощью своих двигателей ТКС 6 раз корректировал орбиту комплекса, а также выполнил около ста динамических операций. 14 августа он был отстыкован от станции. При этом не обошлось без проблем — замки открылись не одновременно, и ТКС какое-то время тащил станцию за собой, угрожая сходом с орбиты. 23 августа возвращаемый аппарат ТКС успешно приземлился в заданном районе, доставив 350 кг полезного груза, в том числе материалы проведённых космонавтами геофизических, астрофизических, технологических и биологических экспериментов, а также агрегаты бортовых систем станции, выработавшие свой ресурс и предназначенные для исследования их состояния.

16 августа космонавты произвели перестыковку корабля «Союз Т-9» на противоположный узел станции для приёма грузовика «Прогресс-17», который прибыл 19 августа и работал в качестве буксира до 19 сентября.

26 сентября произошла авария при старте следующей экспедиции на станцию, и экипажу «Союза Т-9» пришлось задержаться на орбите.

С 22 октября до 13 ноября станция работала в связке с грузовиком «Прогресс-18». Космонавты провели эксперимент «Резонанс» по определению динамических характеристик орбитального комплекса, действующих на него нагрузок и оценки долговечности элементов конструкции. С помощью масс-спектрометрической аппаратуры «Астра-1» была исследована атмосфера вблизи станции.

1 и 3 ноября при выходах в открытый космос Владимир Ляхов и Александр Александров установили дополнительные панели солнечных батарей на среднюю из трёх основных панелей станции, выполнили работы по наращиванию конструкционных элементов орбитального комплекса, а также провели киносъёмку в открытом космосе для вышедшего в прокат в 1983 году художественного фильма «Возвращение с орбиты». 23 ноября они вернулись на Землю.

1984 год 
В ходе основной экспедиции «Союз Т-10» в феврале — октябре 1984 года впервые на борту орбитальной станции работали одновременно шесть космонавтов во время экспедиций посещения «Союз Т-11» и «Союз Т-12». Впервые во время одного полёта экипаж совершил шесть выходов в открытый космос, а также установил рекорд полёта на то время (237 суток). Ремонту объединённой двигательной установки (ОДУ) станции было посвящено пять из этих выходов в открытый космос Леонида Кизима и Владимира Соловьёва: 23, 26 и 29 апреля, 4 мая и 8 августа. Для ремонта нужно было преодолеть путь от переходного отсека до агрегатного отсека, подобно третьему выходу из станции «Салют-6». Во время выхода 23 апреля был установлен трап для удобства работы на поверхности станции. В ходе последующих трёх выходов был произведён ремонт трубопроводов ОДУ. К 8 августа был изготовлен на Земле и доставлен на орбиту компактный пневматический пресс, развивавший рабочее усилие 5000 кг, с помощью которого космонавты во время выхода в открытый космос пережали трубопровод ОДУ. Также во время выхода 8 августа с помощью специального приспособления был вырезан фрагмент поверхности солнечной батареи, долгое время подвергавшийся воздействию условий открытого космоса, для его исследования на Земле. Во время выхода в открытый космос 18 мая Кизимом и Соловьёвым были установлены и раскрыты дополнительные элементы на вторую солнечную батарею станции, изготовленные из арсенида галлия в отличие от существующих кремниевых.

В ходе экспедиции посещения «Союз Т-11» в апреле 1984 года в экипаже был первый космонавт Индии Ракеш Шарма.

В ходе экспедиции посещения «Союз Т-12» в июле 1984 года женщина-космонавт Светлана Савицкая впервые совершила второй полёт и выход в открытый космос (вместе с Владимиром Джанибековым). Во время этого выхода, проходившего с 14:55 до 18:29 25 июля 1984 года, сначала Савицкая, а затем и Джанибеков на специальных образцах испытали действие универсального ручного инструмента в режимах резки, сварки, пайки и нанесения покрытий. Этот инструмент был создан в Институте электросварки имени Е. О. Патона и использовал для работы электронный пучок.

1985 год

Потеря связи и спасательная экспедиция 

11 февраля 1985 года, после полугодового отсутствия на станции людей, связь с ней прервалась. Было принято решение попытаться её спасти. 6 июня 1985 года к станции была направлена экспедиция на переоборудованном под эти цели космическом корабле «Союз Т-13» с экипажем, состоящим из Владимира Джанибекова и Виктора Савиных. Джанибеков, самый опытный космонавт Советского Союза, к этому времени имел четыре выполненных космических полёта и проводил ручную стыковку, однако на этот раз Главная медицинская комиссия ограничила его полёт сроком не более 100 суток.

Поскольку станция не отвечала, наведение на неё обеспечивалось средствами СККП и с использованием лазерного дальномера, что практически доказало принципиальную возможность обеспечения близкого подведения активного корабля типа «Союз» к любому объекту в космосе. 8 июня космонавты в ручном режиме успешно состыковались со станцией. Через несколько дней напряжённой работы была выявлена и устранена неисправность в системе контроля электропитания, из-за которой, вследствие нештатного отключения всех бортовых систем, температура в отсеках «Салюта» упала ниже 0 °C. К 16 июня космонавтам удалось подключить напрямую к солнечным батареям аккумуляторы станции, прогреть её и восстановить работоспособность, а 23 июня к ней в автоматическом режиме пристыковался «Прогресс-24» с запасом воды и материалами для дальнейших восстановительных работ.

2 августа во время выхода в открытый космос Джанибековым и Савиных были установлены и раскрыты (не без трудностей — заедал трос в лебёдке) дополнительные элементы на солнечной батарее. Таким образом, все три солнечных батареи станции оказались оснащёнными дополнительными элементами, увеличивающими их рабочую поверхность.

17 сентября стартовал «Союз Т-14», успешно пристыковавшийся к станции на следующий день. В течение семи дней на станции работал экипаж из пяти человек. 
26 сентября Джанибеков, впервые в СССР совершивший 5-й полёт в космос, в спускаемом аппарате «Союза Т-13» вместе с Георгием Гречко вернулись на Землю. На станции остались Виктор Савиных, Владимир Васютин (командир) и Александр Волков.

За этот полёт обоих космонавтов наградили Орденами Ленина, бортинженер Савиных получил ещё и вторую звезду Героя, а командиру «Союза Т-13» Джанибекову звезду не дали, потому что у него уже были две, но присвоили звание генерал-майора авиации.

К станции планировалось пристыковать модуль «Квант-1», однако его изготовление и оснащение отстало от графика, и он был перепланирован на новую орбитальную станцию «Мир».

Срыв экспедиции 
27 сентября 1985 года был запущен транспортный корабль снабжения ТКС-4 «Космос-1686». 2 октября 20-тонный аппарат состыковался со станцией, доставив  расходных материалов и спецоборудование более 80 наименований — модули систем обеспечения газового состава и жизнеобеспечения, агрегаты ассенизационного устройства, контейнеры с пищей, водой и одеждой, буферную батарею, кабели, бортовую документацию, научную аппаратуру, включая раздвижную ферму «Маяк». В баках ТКС находилось  топлива для поддержания орбиты станции «Салют-7», её ориентации и стабилизации. Эти функции ТКС взял на себя после стыковки — своими двигателями он поднял орбиту станции до высоты 495 км. Модуль дал существенную прибавку и системе электропитания, передавая на «Салют-7» до 1,1 кВт электроэнергии. Научное оборудование массой  предназначалось для проведения более . Военно-прикладной оптический комплекс «Пион-К» с лазерно-электронным телескопом предназначался для оптического наблюдения с высоким разрешением, а также для выполнения программы «Октант»: для отработки методов контроля космического пространства и ПРО предполагалось отстреливать от модуля специальные уголковые отражатели. Для проведения гражданских экспериментов на ТКС стояла научная аппаратура шести наименований.

В результате обострившегося в условиях невесомости хронического простатита у В. Васютина, 17 ноября ЦУПом было принято решение о досрочном прекращении полёта и посадке. Командиром экипажа вместо Васютина был назначен В. Савиных.

21 ноября 1985 года космонавты вернулись на землю. Длительность экспедиции «Союз Т-14» была сокращена втрое. Оказалась сорвана большая часть программы работы со спецоборудованием, а также три запланированные экспедиции посещения. В их числе — «Союз Т-15C» с первым в мире полностью женским экипажем (С. Савицкая, Е. Иванова, Е. Доброквашина). Не состоялась встреча на орбите с экипажем американского «Шаттла» STS-61C.Вообще-то работа, конечно, была проделана немалая, с помощью фото- и спектрометрической аппаратуры на двух этапах полёта мы отсняли 16 миллионов квадратных километров земной поверхности, провели в общей сложности 400 сеансов научных исследований с использованием 85 приборов и установок.

1986 год 
4—6 мая 1986 года экипаж «Союз Т-15» в составе Леонида Кизима и Владимира Соловьёва впервые в мире перелетел с одной станции на другую. Их корабль отстыковался от станции «Мир», преодолел 2500 км за 29 часов и состыковался с «Салютом-7». Космонавты выполнили два выхода в открытый космос, где провели эксперименты по разворачиванию крупногабаритной трансформируемой фермы «Маяк», сварке, установке и снятию образцов. Законсервировав комплекс «Салют-7» — «Космос-1686», 25—26 июня они возвратились на борт «Мира» с грузом из результатов экспериментов, образцов материалов и 20 приборов общей массой 350—400 кг. Для станции «Мир» это была первая экспедиция, для «Салюта-7» — последняя.

Потеря станции 
К 22 августа 1986 года двигатели ТКС-4 подняли законсервированный комплекс на орбиту с апогеем 492 км и перигеем 474 км для предотвращения входа станции в атмосферу. Планировалось в течение 8—10 лет изучать состояние агрегатов и систем комплекса, оценивать надёжность узлов, обеспечивающих герметичность. Затем предполагалось в рамках программы кораблей многоразового использования «Буран» отправить на станцию пилотируемую экспедицию, чтобы детально обследовать все системы и оборудование, а также вернуть на Землю некоторые приборы, образцы и элементы конструкции. Однако по программе «Буран» был совершён один автоматический полёт в 1988 году, и в дальнейшем она была закрыта. Но ещё до закрытия программы топливо на ТКС-4 и на станции «Салют-7» было практически выработано.

Из-за высокой солнечной активности в 1990 году плотность верхних слоёв атмосферы увеличилась, вследствие чего орбитальный комплекс стал неконтролируемо снижаться. Основное беспокойство вызывал установленный на ТКС спускаемый аппарат массой более 2 тонн — он был оборудован теплозащитой и вполне мог достичь земли. Для выработки возможных мер, наблюдения за процессом падения и своевременного предупреждения населения была создана оперативная группа, возглавляемая заместителем министра общего машиностроения Ю. Н. Коптевым. Она состояла из специалистов по управлению полётом, баллистиков, спасателей, дипломатов и военных. Радиолокационными средствами ПВО страны и путём обработки радиосигналов станции рассчитывались быстро меняющиеся параметры орбиты. В самые последние дни она понижалась на 6—8 км в сутки. 5 февраля 1991 года ЦККП выдал уточнённые данные: вход в плотные слои атмосферы ожидался 7 февраля в 6:47 по московскому времени, разброс фрагментов прогнозировался в зоне длиной 8—9 тыс. км и шириной 200—300 км. Была опасность падения над европейской частью суши, но специалисты постарались сместить его в безлюдные районы Южной Америки.

Правительства заинтересованных стран были заранее проинформированы о том, что «на орбитальной станции отсутствуют токсичные, химические и радиоактивные вещества». Как позже писала аргентинская пресса, советские специалисты сделали всё, чтобы избежать падения остатков станции на сушу и направить её в воды Атлантического океана, однако из-за недостатка горючего и ограниченных возможностей по управлению движением аппарата задуманный манёвр осуществить не удалось. Советское правительство выразило готовность возместить возможный ущерб, связанный с падением остатков станции.

В ночь с 6 на 7 февраля 1991 года, в 22:44 (EST) комплекс вошёл в атмосферу на скорости свыше  в час. Несгоревшие фрагменты упали в малонаселённых районах Чили и Аргентины. Местные жители сообщали, что видели необычные яркие вспышки и огненный шар, похожий на комету или падающий горящий самолёт. Сотрудники астрономической обсерватории города Росарио (провинция Санта-Фе) насчитали около 40 ярких светящихся объектов, среди которых выделялся «огненный шар оранжевого цвета».

Найденные фрагменты 

Металлическая труба длиной 2 м и диаметром в несколько сантиметров приземлилась на пастбище ранчо «Ла-Сумбре», принадлежащего Эрику Швабе. Вопреки надеждам полиции, трубой не заинтересовалось ни американское космическое агентство НАСА, ни советское посольство в Чили. Тогда трубу возвратили хозяину ранчо, который собирался сделать из неё «изумительный камин» в своём доме.

Металлическая труба весом 4 кг и длиной 3,2 м упала в Андах близ чилийского города Пуэрто-Монт.

По сообщению аргентинского информационного агентства «Телам», один из осколков упал примерно в 20 км от города Калета-Оливия (провинция Санта-Крус), на побережье Южной Атлантики.

В окрестностях населённого пункта Луан-Торо (провинция Ла-Пампа) была обнаружена металлическая плита размером около одного квадратного метра. На одной из её сторон, по сообщению агентства «Телам», выбит номер 62-280/62-2в.

По сообщению агентства «Франс-Пресс», одна из частей «размером со стиральную машину» упала во двор дома в городе Капитан-Бермудес.

Металлическое кольцо весом 8 кг и диаметром около полутора метров, упавшее в 130 км от города Росарио, было обнаружено крестьянином, обрабатывавшим своё поле, и перевезено в полицейский участок.

Крупные обломки были обнаружены примерно в 20 км от аргентинской столицы. По сообщению представителей полиции, один осколок цилиндрической формы, упавший в окрестностях города Чаньяр, достигает 3,5 м в диаметре.

Части комплекса также были найдены в провинции Энтре-Риос.

Экипажи 

 Союз Т-5 с 14 мая по 10 декабря 1982; 1-я основная экспедиция
 Анатолий Березовой
 Валентин Лебедев
 Союз Т-6 с 25 июня по 2 июля 1982; 1-я экспедиция посещения
 Владимир Джанибеков
 Александр Иванченков
 Жан-Лу Кретьен ()
 Союз Т-7 с 20 августа по 27 августа 1982; 2-я экспедиция посещения
 Леонид Попов
 Александр Серебров
 Светлана Савицкая
 Союз Т-9 с 28 июня по 23 ноября 1983; 2-я основная экспедиция
 Владимир Ляхов
 Александр Александров
 Союз Т-10 с 8 февраля по 2 октября 1984; 3-я основная экспедиция
 Леонид Кизим
 Владимир Соловьёв
 Олег Атьков
 Союз Т-11 с 4 апреля по 11 апреля 1984; 3-я экспедиция посещения
 Юрий Малышев
 Геннадий Стрекалов
 Ракеш Шарма ()
 Союз Т-12 с 18 июля по 29 июля 1984; 4-я экспедиция посещения
 Владимир Джанибеков
 Светлана Савицкая
 Игорь Волк
 Союз Т-13 с 6 июня по 26 сентября 1985; 4-я основная экспедиция
 Владимир Джанибеков
 Виктор Савиных
 Союз Т-14 с 20 сентября по 21 ноября 1985; 5-я основная экспедиция
 Владимир Васютин
 Александр Волков
 Георгий Гречко; 5-я экспедиция посещения
 Союз Т-15 с 5 мая по 25 июня 1986; 6-я основная экспедиция
 Леонид Кизим
 Владимир Соловьёв

Линейка событий 

В этом разделе в таблице кратко описана последовательность всех событий стыковки/расстыковки орбитальной станции «Салют-7» с космическими кораблями.

На станцию «Салют-7» прилетали и состыковывались следующие космические корабли:
 11 пилотируемых;
 15 грузовых.
В результате были осуществлены следующие экспедиции:
 5 основных (ЭО);
 5 гостевых (экспедиций посещения (ЭП));
 2 международных.

Всего в таблице присутствует 58 событие. Соответственно орбитальная станция «Салют-7» находилась на орбите в 57 промежуточных состояниях. Эти состояния делятся на три группы:
 1) орбитальная станция «Салют-7» не состыкована ни с одним космическим кораблём (зелёный цвет в таблице) — 7 состояний;
 2) орбитальная станция «Салют-7» состыкована с одним космическим кораблем (жёлтый цвет в таблице) — 29 состояний;
 3) орбитальная станция «Салют-7» состыкована с двумя космическими кораблями (красный цвет в таблице) — 21 состояние.

В культуре 
 Документальный фильм  «За строкой сообщения ТАСС», СССР, 1986 год, режиссёр Сергей Толкачёв.
 Документальный фильм «Битва за „Салют“. Космический детектив» (производство Телестудии Роскосмоса, 2011). Фильм стал победителем Международного фестиваля детективных фильмов «ДетективФЕСТ» в 2012 году.
 Документальный фильм «Салют-7. История одного подвига» (премьера 9 октября 2017 года), посвящённый событиям по «оживлению» станции в 1985 году.
 Художественный фильм «Салют-7» (премьера 12 октября 2017 года), посвящённый событиям по «оживлению» станции в 1985 году.

См. также 
 Списки выходов в открытый космос

Примечания

Литература

Ссылки 

 Орбитальная станция «Салют-7»
 Орбитальная станция «Салют-7»
 «Оптический комбайн» ТКС’а
 Спасенная станция. К 40-летию запуска станции «Салют-7»

Программа «Салют»
1982 год в СССР
Интеркосмос